Сергей Родин:
 Родин, Сергей Александрович (1981—2021) — российский футболист.
 Родин, Сергей Анатольевич (род. 1957) — советский и российский учёный-лесовод.